«All Around the World» puede referirse a:

Música 
Discográficas
 All Around the World Productions, discográfica inglesa.
Álbumes
 "All Around the World" (1993), álbum de Jason Donovan.
Canciones
 "All Around the World" (1956), canción de Little Richard.
 "All Around the World" (1977), canción de The Jam.
 "All Around the World" (1989), canción de Lisa Stansfield.
 "All Around the World" (1997), canción de Oasis.
 "All Around the World" (2007), canción de Lionel Richie.
 "All Around the World" (2011), canción de Paulina Rubio.
 "All Around the World" (2012), canción de Justin Bieber.
 All Around the World Canción de Mindless Behavior (2013)